Это дискография известной американской поп/R&B исполнительницы Николь Шерзингер.

Альбомы

Синглы

Участие в альбомах других исполнителей

Клипы

Невыпущенные песни

Примечания 

Николь Шерзингер
Шерзингер, Николь
Шерзингер, Николь